Graetz steht für:
 Graetz, Familienname, zu Namensträgern siehe Grätz (Familienname)
 Graetz (Unternehmen), ehemaliges deutsches Elektronikunternehmen
 Graetz-Schaltung
 Windisch-Graetz, österreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Grätz
 Gretz
 Krätz
 Kretz (Begriffsklärung)